Siurana puede designar:

 al pueblo de Ciurana, en la provincia de Gerona, España.
 al pueblo de Ciurana, en la provincia de Tarragona, España.
 al río Ciurana, que pasa junto a esta última población, afluente del Ebro.
 al embalse de Ciurana, perteneciente a este río.
 a la denominación de origen protegida Siurana, para los aceites de oliva vírgenes extra.